24-й чемпионат СССР по русским шашкам среди женщин прошёл  в актовом зале Омского института инженеров железнодорожников в 1980 году по круговой  системе. За победу присуждалось 1 очко, за ничью ½ очка и за поражение 0 очков.  Для определения чемпиона страны между тремя лидерами, набравшими равное количество очков в концертном зале музыкальной школы №1 Пятигорска, в октябре был проведён дополнительный двухкруговой турнир. По его итогам первое место завоевала Галина Дмитриева, второе место поделили и получили серебряные медали Стасе Ингауните и Надежда Галашова.

Ход турнира 
Из 14 участниц 5 уже становились чемпионками страны. После пятого тура лидировали Стасе Ингауните и кандидат в мастера спорта Анита Ивансоне. После седьмого тура к ним присоединились Надежда Галашова и Галина Дмитриева. Анита Ивансоне проиграла на финише три партии и осталась за чертой призёров, Алина Наумова, наоборот, выиграла три партии подряд и после 10 тура сравнялась с лидерами — Галиной Дмитриевой и Надеждой Галашовой. Перед заключительным туром лидировала с 8,5 очками Галина Дмитриева, на полочка меньше имели Надежда Галашова, Стасе Ингауните и Алина Наумова. В результате три спортсменки набрали по 9 очков из 13 — Галина Дмитриева, Стасе Ингауните и Надежда Галашова.

Турнирная таблица

Ссылки 
 Архив журналов «Шашки» 1981 №1, 1980 №8 и №9

Женщины
1980 год в шашках
Чемпионаты СССР в 1980 году
Спортивные соревнования в Омске
1980-е годы в Омской области